Febris Erotica (лат. «Эротическая лихорадка») — второй релиз российской симфо-пауэр-метал-группы Catharsis. Выпущен в 1999 году.

Журнал Rock City, сравнивая этот альбом с предыдущим, пишет, что они отличаются как «небо и земля», и называет Febris Erotica первой профессиональной работой группы. Рецензент обращает внимание на качественно выполнение оформление диска. Стиль группы также претерпел изменения, предыдущий альбом был в стиле дум-метал, здесь же от этого стиля осталось только использование клавишных. В целом альбом не характеризуется как «вершина творчества», однако указывается, что это шаг по направлению к профессиональному творчеству.

В работе над альбомом принимали участие сессионные музыканты: вокалист Андрей Капачев, бас-гитарист Роман Сенькин. Запись альбома производилась на студии SNC под руководством звукорежиссёра Евгения Трушина.

В 2004 году было выпущено переиздание, двойной альбом Dea & Febris Erotica, период творчества группы, который охватывают эти альбомы, журнал Dark City описал как прогрессивный пауэр.

Список композиций 
Автор всех песен — Антон Арих.

Участники записи 
 Игорь «Jeff» Поляков — ритм-гитара, акустическая гитара
 Julia Red — клавишные, звуковые эффекты
 Anthony Arikh — лидер- и акустическая гитары
 Владимир Мучнов — ударные
 Роман Сенькин — бас-гитара (End Zone)
 Андрей Капачев — вокал (I.N.R.I.)

Примечания 

Альбомы Catharsis